Hristo Vidakovic (5 de Janeiro de 1969, em Šekovići) é um ex-futebolista sérvio nascido na Bósnia.

Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Vidakovic